goum, unité militaire coloniale du Maroc (armée française).
goum, unité militaire coloniale du Sahara et du Sahel (armée française).
Les goums, marches spirituelles dans le désert, créées par Michel Menu.
Goum, centre commercial russe (magasin d'État sous le régime soviétique), sur la place Rouge à Moscou.
Le Goum, nom d'artiste du dessinateur belge Benjamin Mutombo.

Notes et références